

События 
 Консулы Маний Ацилий Глабрион и Гай Беллиций Флакк Торкват Тебаниан.
 Знакомство Адриана с Антиноем, который стал его наибольшей любовью.
 Окончание правления в Западных Кшатрапах царя Нахапана.
Хунну:
 124—128 — Шаньюй южных хуннов Ба. Набег сяньби.

Родились 
 Апулей

Скончались 
		
  — римский государственный деятель, претор, отец Марка Аврелия
  — царь Западных Кшатрап (119—124)
 Тань — шаньюй хунну (98—124)

См. также